Salawati bezeichnet:
 Salawati, eine indonesische Insel vor der Küste Westneuguineas
 Salawati (Sprache) (ISO 639-3, slz), ein Dialekt der SHWNG-Gruppe der Malayo-polynesische Sprachen
 Salawati Blindschlange (Ramphotyphlops supranasalis), eine asiatische Blindschlange

Salawati ist der Name von:
 Salawati Daud (~1905–1988), indonesische Politikerin und Frauenrechtlerin